Rii bezeichnet:
 Rii (Singular: Rio), die italienische Bezeichnung der Wasserwege in Venedig

Rii ist der Familienname von
 Riilio Rii (* 1994), vanuatuischer Ruderer

RII ist die Abkürzung für: 
 Remote Ignition Interrupt

Abkürzung